Todd Woodbridge e Mark Woodforde hanno battuto in finale Paul Haarhuis e Sandon Stolle 7-68, 6-4.

Teste di serie

 Alex O'Brien /  Jared Palmer (primo turno)
 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (Campioni)
 Paul Haarhuis /  Sandon Stolle (finale)
 Ellis Ferreira /  Rick Leach (primo turno)
 Jonas Björkman /  Byron Black (secondo turno)
 David Adams /  John-Laffnie de Jager (primo turno)
 Wayne Ferreira /  Evgenij Kafel'nikov (quarti di finale)
 Jiří Novák /  David Rikl (quarti di finale)

 Mahesh Bhupathi /  David Prinosil (secondo turno)
 Assente
 Wayne Black /  Andrew Kratzmann (secondo turno)
 Justin Gimelstob /  Mark Knowles (primo turno)
 Sébastien Lareau /  Daniel Nestor (quarti di finale)
 Nicklas Kulti /  Mikael Tillström (terzo turno)
 Olivier Delaître /  Jeff Tarango (primo turno)
 Piet Norval /  Kevin Ullyett (terzo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open di Francia 2000
ATP Tour 2000